– japońskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne i medialne z siedzibą w Tokio.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona przedsiębiorstwa 

Japońskie przedsiębiorstwa mediowe
Japońskie przedsiębiorstwa telekomunikacyjne